Bridget Bate Tichenor – pittrice messicana
 Dylan Tichenor – montatore statunitense